Le nom de Schomburg est porté par plusieurs personnalités :

 Karl Schomburg (1791-1841), homme politique hessois.
 Arturo Alfonso Schomburg (1874-1938), écrivain et historien américain considéré comme le « Père de l'histoire noire-américaine ». Son nom a été donné au Arthur Schomburg Center for Research in Black Culture.
 Alex Schomburg (1905-1998), illustrateur de comics américain.
 Dietmar Schomburg (1950-), chimiste et bioinformaticien allemand.

Homonymie de patronyme